Pat Seals é o baixista da banda cristã de hard rock Flyleaf. Ele entrou no Flyleaf em 2002 depois de sair da sua antiga banda The Groove.

Membros de Flyleaf
Baixistas dos Estados Unidos
Baixistas